Xiamen steht für:

 Xiamen, eine Stadt in der chinesischen Provinz Fujian
 Xiamen (Minhe), Großgemeinde des Kreises Minhe, Provinz Qinghai
 Xiamen (Kongtong), Nationalitätengemeinde der Hui im Stadtbezirk Kongtong, Provinz Gansu
 City of Xiamen, ein Vollcontainerschiff der Reederei M. Lauterjung in Emden